Mark Flood (né le  à Charlottetown dans l'Île-du-Prince-Édouard) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2001, il débute avec les Petes de Peterborough dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2003, il est choisi au sixième ronde en  au total par les Canadiens de Montréal. En 2005, il passe professionnel avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Petes de Peterborough || LHO ||57 ||1 ||4 ||5 ||21 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2002-2003 || Petes de Peterborough || LHO ||68 ||5 ||24 ||29 ||18 ||7 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2003-2004 || Petes de Peterborough || LHO ||68 ||15 ||29 ||44 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Petes de Peterborough ||LHO ||60 ||4 ||37 ||41 ||14 ||14 ||2 ||7 ||9 ||0
|-
|2005-2006 || Crunch de Syracuse || LAH ||9 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Bombers de Dayton || ECHL ||50 ||11 ||14 ||25 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Crunch de Syracuse || LAH ||8 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||River Rats d'Albany || LAH ||36 ||3 ||7 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || River Rats d'Albany || LAH ||53 ||10 ||12 ||22 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||76 ||6 ||25 ||31 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||61 ||10 ||23 ||33 ||39 ||5 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2009-2010 ||Islanders de New York ||LNH ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Moose du Manitoba ||LAH || 63|| 11|| 29|| 40|| 29|| 14|| 0|| 6|| 6|| 2
|-
|2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH || 11|| 1|| 5|| 6|| 4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 ||Jets de Winnipeg || LNH || 33|| 3|| 4|| 7|| 10||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 ||Lokomotiv Iaroslavl ||KHL || 52|| 1|| 5|| 6|| 25|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || Checkers de Charlotte ||LAH || 74|| 13|| 18|| 31|| 27||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || KHL Medveščak || KHL || 60|| 8|| 15|| 23|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lada Togliatti || KHL || 38 || 2 || 4 || 6 || 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 50 || 4 || 22 || 26 || 18 || 11 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || Moose du Manitoba || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Ilves || Liiga || 38||1||7||8||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Ilves || Liiga ||60 ||3 ||6 ||9 ||48 ||7 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
| 2019-2020 || Capitals de Vienne || EBEL ||48 ||4 ||23 ||27 ||20 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2020-2021 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 22 || 3 || 10 || 13 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 43 || 6 || 26 || 32 || 20 || 13 || 0 || 4 || 4 || 20

|39 ||3 ||5 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1984
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur de l'Ilves Tampere